Guglielmo Borremans (1675-1744) – pittore fiammingo
 Laurence Borremans (1978) – modella belga
 Michaël Borremans (1963) – pittore belga